Вильярдондьего ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Торо. Занимает площадь 23,63 км². Население — 127 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы